Giovanni I di Cesarea o Giovanni I di Brisebarre, Signore di Cesarea tra il 1229 e il 1238/41
Giovanni di Cesarea (teologo), noto anche come Giovanni Grammatico, teologo ed ecclesiastico bizantino del VI secolo d.C., esponente del neo-calcedonismo